Stenkyrka socken kan syfta på:
*Stenkyrka socken, Bohuslän
Stenkyrka socken, Gotland